Kloster Schönthal bezeichnet 

 Kloster Schönthal (Oberpfalz) in Schönthal, Deutschland
 Kloster Schönthal (Schweiz) bei Langenbruck, Schweiz

Siehe auch:
 Kloster Schöntal